Натуральне число 744
 744 рік до нашої ери
 744 рік нашої ери